Urbana steht für:

 Urbana (Dienstleistungsunternehmen), ein Hamburger Energiedienstleister
 Urbana University, Universität in Ohio

Urbana ist der Name folgender Orte

in Italien:
 Urbana (Venetien), in der Provinz Padua

in den Vereinigten Staaten:
 Urbana (Arkansas), im Union County
 Urbana (Illinois), im Champaign County
 Urbana (Indiana), im Wabash County
 Urbana (Iowa), im Benton County
 Urbana (Kansas), im Neosho County
 Urbana (Maryland), im Frederick County
 Urbana (Missouri), im Dallas County
 Urbana (New York), im Steuben County
 Urbana (North Dakota), im Barnes County
 Urbana (Ohio), im Champaign County
 Urbana (Texas), im San Jacinto County

Siehe auch:
 Villa urbana